Engenharia de desempenho  ou engenharia de performance dentro da engenharia de sistemas engloba o conjunto de funções, competências, práticas e ferramentas aplicadas com ênfase no ciclo de desenvolvimento de um sistema, de modo a assegurar que uma solução será projetada, implementada e operacionalmente suportada para atender os requisitos não-funcionais de performance definidos.

O estudo do comportamento de um software está bastante próximo da área de engenharia de software, contudo a engenharia de desempenho envolve mais do que apenas o software, então o termo engenharia de performance ou engenharia de desempenho é preferido, por ser mais específico.

Essa área tem se tornado um departamento à parte em um grande número de empresas, ficando próxima do grupo de arquitetura corporativa. O envolvimento de pessoas de outras áreas no estudo e aperfeiçoamento é grande e aumenta cada vez que novas soluções são necessárias, a maior parte dos envolvidos provem de áreas afins de tecnologia da informação.

Objetivos da engenharia de desempenho 

Aumento da receita nos negócios (lucro), garantindo que o sistema possa processar operações dentro do tempo estabelecido
Eliminar falhas no sistema pede reconstrução, escrita e aplicação de melhorias para atingir a performance ideal
Eliminar partes lentas do sistema, resolvendo problemas de desempenho
Eliminar repetições desnecessárias, executar o essencial, economizando processamento e consequentemente tempo
Evitar esforços de ajustes não tão importantes
Evitar custos de aquisição de hardware desnecessários  
Reduzir aumento de custos na manutenção de software devido problemas de performance na produção
Reduzir aumento de custos com manutenção de software

A lista completa pode ser lida no endereço:

Objetivos, em inglês

Desempenho